Die Saison 1962/63 war die vierte und letzte reguläre Saison der Eastern Professional Hockey League. Die vier Teams absolvierten in der regulären Saison je 72 Begegnungen. Die Eastern Professional Hockey League wurde in einer Division ausgespielt. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Kingston Frontenacs, die sich ebenfalls in den Finalspielen um die Tom Foley Memorial Trophy durchsetzten.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor der Saison vorgenommen:
 Die Kitchener-Waterloo Beavers stellten den Spielbetrieb ein. 
 Die North Bay Trappers stellten den Spielbetrieb ein. 
 Die Sault Ste. Marie Thunderbirds wurden nach Syracuse, New York, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Syracuse Braves. 
 Die Syracuse Braves wurden am 1. Januar 1963 nach St. Louis, Missouri, umgesiedelt und änderten ihren Namen in St. Louis Braves.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Tom-Foley-Memorial-Trophy-Playoffs

Weblinks 
 Statistiken bei hockeydb.com

1962/63
Eishockeysaison 1962/63